El Armeeoberkommando (en español: Alto Mando del Ejército; AOK) era un nivel de mando en los ejércitos alemán y austrohúngaro, especialmente durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Era equivalente a un "Ejército" británico, francés, estadounidense, italiano, japonés o ruso imperial.

Primera Guerra Mundial

Alemania 
El Ejército Imperial Alemán tenía los llamados Armee-Inspektionen (Inspección del Ejército) como autoridades de mando por encima de los cuerpos de ejército. Estos fueron numerados del I al VIII. Durante la Primera Guerra Mundial, se les cambió el nombre a Armeeoberkommandos.

Austria-Hungría 
En Austria-Hungría, un Armeeoberkommando (AOK), del cual solo había uno, se estableció en el verano de 1914 al estallar la guerra. Era el centro de mando de todas las fuerzas terrestres y navales de la Monarquía Dual. Fue dirigido por los siguientes Armeeoberkommandanten (Comandantes en Jefe del Ejército): el Archiduque Federico; desde el 2 de diciembre de 1916, el propio emperador Carlos I; desde el 3 de noviembre de 1918, Arthur Arz; y del 4 al 11 de noviembre de 1918, Hermann Kövess. Sus Jefes del Estado Mayor General fueron: hasta el 1 de marzo de 1917, el Mariscal de campo Conrad; desde el 2 de noviembre de 1918, Arthur Arz. El AOK estuvo acuartelado en Cieszyn, en la Silesia austríaca hasta 1916, y luego en Baden bei Wien.

Segunda Guerra Mundial 
Durante la Segunda Guerra Mundial, un AOK (generalmente comandado por un Generaloberst (Coronel General) controlaba varios cuerpos de ejército y tenía sus propias tropas del ejército, por ejemplo, artillería pesada, ingenieros y otras tropas especializadas que estaban subordinadas a él según la disponibilidad. El AOK era el nivel de mando entre el grupo de ejércitos y el cuerpo. Las demandas y la asignación de suministros logísticos generalmente iban directamente al Oberquartiermeister (Intendente General) del AOK; el mando del grupo de ejércitos solo estaba involucrado en situaciones de crisis. La zona de responsabilidad de un AOK se dividió en un área operativa, que se subdividió a nivel de cuerpo y división, y un área de retaguardia del ejército, que estaba dirigida por el Kommandanten rückwärtiges Gebiet (Comandante de la Retaguardia; Korück).

Durante el transcurso de la guerra, en ciertos lugares y como medida provisional, junto a los AOK, hubo formaciones ad hoc llamadas armeeabteilungen (Tropas del Ejército) y kampfgruppen (Grupos de Batalla). Dicha formación recibiría el nombre de su comandante y, a menudo, no contaba con los niveles habituales de apoyo de mando.

Organización de un AOK 
La organización habitual de un Armeeoberkommando durante la Segunda Guerra Mundial fue la siguiente:

 Comandante en Jefe - Oberbefehlshaber
 Jefe de Personal - Chef des Generalstabes - p. Ej. un Mayor general

 División de Mando - Führungsabteilung
 Primer Oficial de Estado Mayor (Ia) (Operaciones) - Erster Generalstabsoffizier (Ia) (Operationen)
 Tercer Oficial de Estado Mayor (Ic) (Situación enemiga) - Dritter Generalstabsoffizier (Ic) (Feindlage)
 Cuarto Oficial de Estado Mayor (Id) (Entrenamiento) - Vierter Generalstabsoffizier (Id) (Ausbildung)
 Oficial de Liderazgo Nacionalsocialista (NSFO; desde 1944) - Nationalsozialistischer Führungsoffizier

 División de Intendencia General (suministros) - Oberquartiermeisterabteilung (Nachschub)
 Intendente general (O. Qu) - Oberquartiermeister (O. Qu)
 Segundo Oficial de Estado Mayor (Qu 1) - Zweiter Generalstabsoffizier (Qu 1)
 Quinto Oficial de Estado Mayor (Qu 2) - Fünfte Generalstabsoffizier (Qu 2)
 Oficial de transporte motorizado del ejército (A.O. Kraft) - Armee-Kraftfahroffizier
 Intendente del Ejército (IVa) - Armeeintendant
 Cirujano del Ejército (IVb) - Armeearzt
 Veterinario del Ejército (IVc) - Armeeveterinär

 Ayudante (gestión) - Adjutantur
 Primer Ayudante IIa (Asuntos de personal de los oficiales) - 1. Adjutant IIa (Personalangelegenheiten der Offiziere)
 Segundo ayudante IIb (asuntos de personal de suboficiales y soldados) - 2. Adjutant IIb (Personalangelegenheiten der Unteroffiziere und Mannschaften)
 Abogado juez del ejército (III) - Oberstkriegsgerichtsrat
 Capellán del Ejército (IVd) - Armeepfarrer
 Comandante del Cuartel General - Hauptquartier Kommandant

 Oficialidad - Waffenoffizier
 Jefe de Ingenieros del Ejército - Armeepionierführer (A.Pi.Fü)
 Jefe de Señales del Ejército - Armeenachrichtenführer (A.Nachr.Fü.)
 Oficial de Estado Mayor de Defensa de Gas - Stabsoffizier für Gasabwehr
 Oficial de Estado Mayor Antitanque - Stabsoffizier für Panzerbekämpfung (Stopak)

Armeeoberkommandos 

1.er Ejército
2.º Ejército
3.er Ejército
4.º Ejército
5.º Ejército
6.º Ejército
7.º Ejército
8.º Ejército
9.º Ejército
10.º Ejército
11.º Ejército

12.º Ejército
13.º Ejército
14.º Ejército
15.º Ejército
16.º Ejército
17.º Ejército
18.º Ejército
19.º Ejército
21.º Ejército
24.º Ejército
25.º Ejército

1.er Ejército de Paracaidistas
20.º Ejército de Montaña
Grupo de Ejércitos Liguria
Ejército de Prusia Oriental
Armee Norwegen

Armeeoberkommandos Panzer 

1.º Ejército Panzer
2.º Ejército Panzer
3.º Ejército Panzer
4.º Ejército Panzer
5.º Ejército Panzer
6.º Ejército Panzer

Grupo de Ejércitos África
11.º Ejército Panzer

Véase también 

 Armeeoberkommando Norwegen
Oberkommando der Wehrmacht (OKW)

Historia militar de Alemania
Historia militar de Austria